Fruit du démon peut se référer à :

Fruit du démon (album) est le premier album studio du chanteur algérien Soolking.
 Fruits du démon (One Piece) sont des fruits fictifs qui donnent des pouvoirs hors-du-commun à ceux qui les mangent.